Barroso steht für:

 Barroso (Minas Gerais), Ort in Brasilien

 Barroso-Klasse, Korvetten der brasilianischen Marine

Barroso ist der Familienname folgender Personen:
 Ana Lucía de la Garza Barroso (* 1983), mexikanische Medizinerin und Epidemiologin
 Ary Barroso (1903–1964), brasilianischer Jurist, Sportreporter, Komponist und Sänger
 Edgar Barroso (* 1977), mexikanischer Komponist
 Francisco Barroso Filho (* 1928), Altbischof von Oliveira
 Francisco Manuel Barroso (1804–1882), brasilianischer Flottenoffizier
 Graziela Maciel Barroso (1912–2003), brasilianische Botanikerin
 Inezita Barroso (1925–2015), brasilianische Sängerin
 Jaime Barroso (* 1968), spanischer Geher
 José Barroso Chávez (1925–2008), mexikanischer Geschäftsmann
 José Manuel Barroso (* 1956), portugiesischer Politiker, ehemaliger Präsident der Europäischen Kommission
 Luís Barroso (* 1966), portugiesischer Sprinter

 Maria Barroso (1925–2015), portugiesische Schauspielerin, Politikerin und Primeira-dama von Portugal
 Mário Barroso Garcia da Silva (* 1947), portugiesischer Kameramann und Regisseur
 Philippe Barroso (* 1955), französischer Skirennläufer
 Rogelio Barroso (1932–2010), spanischer Politiker
 Sergio Barroso (* 1946), kubanischer Komponist

Siehe auch:
 Barrosa
 Barrosã
 Covas do Barroso